

Localidades

 Faugères (Ardèche)
 Faugères (Hérault)

Desambiguações de topônimos